Jalava est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1876-1950), homme politique finlandais
 Pertti Jalava (né en 1960), compositeur finlandais
 (né en 1976), joueur finlandais de football

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois